Пётр Васи́льевич Го́голев (род. 1 ноября 1971, с. Борогонцы, Усть-Алданский район, Якутская АССР, РСФСР, СССР) — российский юрист. Председатель Конституционного совета Республики Саха (Якутия). Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва с 2018 по 2021 гг. Профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (2019). Доктор юридических наук (2015).

Биография 
Родился в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР.

Образование 
Окончил Дюпсюнскую среднюю школу имени И. Н. Жиркова.

1994—1997 гг. студент ЯГУ им. М. К. Аммосова, получил диплом с отличием по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист».

В 2001 году в МГУ им. М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук, в 2015 г. — там же защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук.

Трудовая деятельность 
1988—1989 гг. — плотник совхоза «Дюпсюнский» Усть-Алданского района.

1989—1991 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1994—1997 гг. — заведующий криминалистической лабораторией кафедры гражданского и уголовного права ИЮФ ЯГУ им. М. К. Аммосова.

1997—2002 гг. — старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права юридического факультета ЯГУ им. М. К. Аммосова.

2002—2005 гг. — доцент кафедры государственного права юридического факультета ЯГУ им. М. К. Аммосова.

С 2003 по 2008 г. — депутат Якутской городской Думы, являлся председателем постоянной комиссии по законности, местному самоуправлению и регламенту.

2001—2005 гг. — старший референт управления по работе с местными администрациями и местному самоуправлению Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

С 2005 г. по 2019 г. — декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.

С ноября 2019 г. профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета.

С 25 сентября 2018 г. по 17 июня 2021 г. — Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва.

С 17 июня 2021 г. — Председатель Конституционного совета Республики Саха (Якутия).

Награды 
 Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) (2021 г.).
 Знак отличия «Гражданская доблесть» в честь Дня Республики Саха (Якутия).
 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
 Грамота Правительства Республики Саха (Якутия).
 Почетная грамота городского округа «Город Якутск».
 Почетная грамота главы города Якутска.
 Почетная грамота главы Усть-Алданского улуса (района).
 Почетный гражданин муниципального образования «Дюпсюнский наслег» Усть-Алданского улуса (района).

Примечания

Ссылки 
 Профиль Петра Гоголева на сайте Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
 Профиль Петра Гоголева на сайте СВФУ имени М. К. Аммосова

Родившиеся 1 ноября
Родившиеся в 1971 году
Родившиеся в Усть-Алданском улусе
Выпускники Якутского государственного университета
Депутаты Якутской городской думы
Председатели Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Юристы России